Quijingue kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Quijingue (ort), Bahia, 
 Quijingue (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar